DBG steht für:
 Deutsche Bahn Gleisbau, Baugesellschaft der Deutschen Bahn
 Deutsche Bibelgesellschaft, kirchliche Stiftung öffentlichen Rechts
 Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft
 Deutsche Botanische Gesellschaft
 Deutsche Bromelien-Gesellschaft
 Deutsche Buch-Gemeinschaft
 Deutsche Bundesgartenschau GmbH, siehe Bundesgartenschau
 Deutsche Bunsen-Gesellschaft für Physikalische Chemie
 Schweizerisches Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer
 Don-Bosco-Gymnasium Essen, katholische Schule und ehemaliges Internat in Essen
 Drahtseilbahn Gütsch in Luzern
 Durban Botanic Gardens, siehe Botanische Gärten Durban
 Deutsche Baugemeinschaft, eine 1928 gegründete Bausparkasse in der Alte Leipziger – Hallesche

dbg steht für:
 Deutsch-belarussische Gesellschaft
 Dogul Dom (ISO-639-3-Code), einer der Dialekte von Dogon (Sprache), einer Niger-Kongo-Sprache in Mali

Siehe auch:
 DGB (Begriffsklärung)

Abkürzung